На річці Марна в ході Першої світової війни відбулося дві серйозних битви:
 Битва на Марні (1914) — з 6 по 13 вересня 1914 року.
 Битва на Марні (1918) — з 27 травня до 6 серпня 1918 року.